El término Artifact puede referirse a:

 Artifact, banda de metal noruega.
 Artifact, videojuego de cartas desarrollado por Valve.
 Artifact, documental de la banda 30 Seconds to Mars.